

События 
 Завоевание Дарием племён саков-массагетов. Поход против «заморских» саков (к северу от Аральского моря).

Китай 
 25-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной луский посол Шусунь Шэ отправился в Сун.
 Летом цзиньцы созвали съезд в Хуан-фу (присутствовали цзиньский посол Чжао Ян, сунский посол Э Да-синь, вэйский посол Бэй Гун-си, луский посол Шу И, чжэнский посол Ю Цзи, послы Цао, Чжу, Тэн, Се и Малого Чжу), где было решено помочь Чжоу войсками и зерном. сунский представитель возразил против помощи зерном, но потом согласился.
 Летом (согласно «Ши цзи», весной) в Лу прилетели дрозды-пересмешники и свили гнёзда. Ши Цзи истолковал это как знамение, что князь отправится в чужие земли. В 7 луне в Лу в начальный день синь и в последний день синь приносили жертву о дожде.
 Между лускими родами Цзи (Цзи-ши) и Хоу возник конфликт, начавшийся из-за боя петухов. В 9 луне, в день у-сюй после жалобы родов Цзан и Хоу силы Чжао-гуна напали на дом Цзи, гун хотел казнить Цзи Пин-цзы.
 Луский гун хотел казнить род Цзи (Ци). Три потомка рода Хуань (Мэнсунь, Шусунь и Цзисунь) напали на него. Гун бежал.
 В 9 луне, в день цзи-сы луский гун отправился в Ци, но остановился в Ян-чжоу (городе у границы), циский князь прибыл к нему в Е-цзин.
 Луский гун в день цзи-хай прибыл в Ци, циский гун хотел пожаловать ему 1000 шэ, но Цзы-цзя остановил луского гуна, и тот стал просить Ци напасть на Лу. В Ци прибыл луский посол Шусунь
 В 9 луне, в день у-чэнь луский сановник Шусунь Шэ (Шусунь Чжао-цзы) умер, а кланы Цзисунь и Мэнсунь решили не настаивать на возвращении гуна в Лу.
 Князь Сун Юань-гун (Цзо) решил вернуть луского гуна в столицу, но по дороге умер в Цюй-цзи в 11 луне в день цзи-хай, ему наследовал сын Тоу-мань (Цзин-гун, эра правления 516—451?).
 В 12 луне циский князь занял Юнь, чтобы поселить там Чжао-гуна.
 Умер цзиньский сановник Чжао Цзин-шу, главой рода стал его сын Чжао Ян (Чжао Цзянь-цзы).
 Конфуций уехал из Лу в Ци и стал там служить в доме Гао Чжао-цзы. Цзин-гун беседовал с ним об управлении.

См. также

Примечания